Dans l'univers de fiction de Star Trek, l'USS Stargazer est le premier navire commandé par le capitaine Jean-Luc Picard.

Stargazer